Tarim est une ville du Yémen de la vallée du Hadramaout ;
 Le Tarim est un cours d'eau de Chine : voir bassin du Tarim.